Женский медицинский институт:

 Киевский женский медицинский институт — в Киеве.
 Санкт-Петербургский женский медицинский институт — в Санкт-Петербурге.